Кедро́вник — многозначный термин, связанный с видами и формами произрастания деревьев, так или иначе, называемых «кедрами» и в большинстве случаев относящихся к большому роду сосна. Только в очень редких случаях слово «кедровник» может относиться к настоящему кедру.

Значения 
 Кедровник, кедра́ч или кедровый лес — лесной массив, в древостое которого в качестве главной лесообразующей породой выступают кедровые сосны, в первую очередь, такие как сибирский либо европейский «кедр».
 Кедровник в значении небольшой кедр, кедровый кустарник — одно из обиходных названий карликового северного растения, кедрового стланика или его зарослей.
 Кедровник в значении отдельное дерево, дающее кедровые орехи — одно из региональных разговорных названий сибирского кедра, в XVIII-XIX веке постепенно проникшее в литературный и научный язык.

См. также 
 Сосна сибирская кедровая
 Корейский кедр
 Сосна кедровая европейская
 Сосна стланиковая

 Старокняспинский кедровник
 Серебрянский горный кедровник
 Петуховский припоселковый кедровник
 Белоусовский припоселковый кедровник
 Лоскутовский припоселковый кедровник
 Ивдельская кедровая роща
 Нижнесалдинская кедровая роща
 Кирганик
 Кыдрым

Типы леса